Баошань (保山) — городской округ в китайской провинции Юньнань.
 Баошань (宝山) — район городского подчинения города центрального подчинения Шанхай (КНР).
 Баошань (宝山) — район городского подчинения городского округа Шуанъяшань провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Баошань (寶山) — сельская волость уезда Синьчжу провинции Тайвань Китайской республики.